Olofström kan syfta på:

Olofströms kommun – en kommun i Blekinge län 1971–
Olofström – en tätort i Olofströms kommun
Olofströms köping – en tidigare kommun i Blekinge län 1941–1970
Olofströms kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Jämshögs församling i Lunds stift
Olofströms IF – en fotbollsklubb 1919–
Olofströms IK en ishockeyklubb 1970–
 Olofströms IBK – en innebandyklubb 1986–
 Olofströms GK – en golfklubb 1989–

Se även
 Jämshögs församling – en församling i Listers och Bräkne kontrakt, Lunds stift, församling för Olofsström tätort
 Jämshögs distrikt – ett distrikt i Olofströms kommun och Blekinge län, distrikt för Olofsström tätort